Matzenberg ist der Ortsname von

 Matzenberg (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Matzenberg (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Matzenberg (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Stefan Matzenberger (1919–1986), österreichischer Pazifist